Włodzimierz Kodrębski (1864-1940) – pułkownik kawalerii
 Włodzimierz Kodrębski (1900-1948) – komandor porucznik marynarki